Sympagella är ett släkte av svampdjur. Sympagella ingår i familjen Rossellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Sympagella